Echion er navnet på flere forskellige personer og guddomme i den græske mytologi.

Echion (gigant) — en af giganterne
Echion (spartoi) — en af byen Thebens heroer de såkaldte spartoi
Echion (argonaut) — en af argonauterne i legenden om Jason